Цвето́чный прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Цветочный проезд — улица в Липецке.
 Цветочный проезд — улица в Москве.
 Цветочный проезд — улица в городе Орле.

См. также 
 Цветочная улица